Пателна има више значења:

 Пателна (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пателна (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику